

Sigle 
 Cambridge University Press – casa editrice dell'Università di Cambridge
 Candidatura di Unità Popolare (Candidatura d'Unitat Popular) – partito politico spagnolo
 Centro unico di prenotazione – sistema centralizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie in ambito pubblico
 Codice unico di progetto – codice alfanumerico di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico
 Comitato unitario delle professioni – organismo che raccoglie tutti i rappresentanti degli Ordini Nazionali delle professioni regolamentate
 Comitato Unione e Progresso (in Turco: İttihat ve Terakki Cemiyeti) partito ottomano

Codici 
 CUP – codice valutario ISO 4217 del Peso cubano, valuta di Cuba.

Fisica 
 Cup – unità di misura di volume nel sistema imperiale britannico.

Informatica 
 CUP – generatore di parser per Java

Zoologia 
 Cellula cup – Abbreviazione usata nelle descrizioni relative ai Ditteri per indicare la cellula anale della nervatura dell'ala.